Number 1 – album południowokoreańskiego zespołu Big Bang
 Number 1 – album mołdawskiego zespołu O-Zone
 Number 1 – singel amerykańskiego zespołu Manowar
 Number 1 – singel amerykańskiego rapera Tinchy'ego Strydera

Zobacz też 
 Number One
 Number Ones